Джон Блаунт:

 Блаунт, Джон (умер в 1417);
 Блаунт, Джон (умер в 1531);
 Блаунт, Джон, 3-й барон Маунтжой.

Блаунты